Пи́нту () — португальская фамилия. Известные носители:
 Пинту, Андре Алмейда (род. 1989) — португальский футболист.
 
 Пинту, Джесс (род. 1990) — восточнотиморский и австралийский футболист.
 Пинту, Жозе де Магальяйнс (1909—1996) — бразильский государственный деятель, министр иностранных дел Бразилии (1967—1969).
 Пинту, Жуан Домингуш (Жоао Пинту I; род. 1961) — португальский футболист .
 Пинту, Иво (род. 1990) — португальский футболист.
 Пинту, Келсон (род. 1976) — бразильский боксёр.
 Пинту, Нуну (род. 1986) — португальский футболист.
 Пинту, Сержиу (род. 1980) — португальский футболист.
 Пинту, Татьяна (род. 1992) — немецкая легкоатлетка 
 Пинту, Тьягу (род. 1988) — португальский футболист.
 Пинту, Фернан Мендиш (1509—1583) — португальский путешественник и писатель.

Составные фамилии 
 Пинту Коэлью, Жозе (род. 1960) — португальский националистический политик.
 Пинту Мартинш, Жуан Педру (род. 1982) — португальский и ангольский футболист.
 Пинту да Кошта, Мануэл (род. 1937) — 1-й президент Сан-Томе и Принсипи.
 Пинту да Силва, Моасир Клаудину (род. 1936) — бразильский футболист.
 Пинту де Алмейда, Бернарду (род. 1954) — португальский поэт, историк и теоретик искусства, художественный критик.
 Пинту ди Соуза, Флавиу (род. 1980) — бразильский футболист.
 Пинту ду Амарал, Фернанду (род. 1960) — португальский поэт, переводчик и литературовед, эссеист, педагог.
 Виейра Пинту, Жуан (Жоао Пинту II; род. 1971) — португальский футболист.

См. также 
 Пинто
 Пинту Мартинс (аэропорт)